Oxford Tower steht für:

 Oxford Tower (Edmonton)
 Oxford Tower (Toronto)
 Oxford Tower (Warschau)